

Géographie 

 L'île Fanning est un atoll des îles de la Ligne.
 Le cap Fanning, un cap de l'Antarctique.

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bernard Fanning (1969-), musicien, auteur-compositeur et chanteur australien ;
 Dakota Fanning (1994-), actrice américaine ;
 Dave Fanning (1955-), journaliste irlandais ;
 Edmund Fanning (1739-1818), homme politique britannique ;
 Edmund Fanning (1769-1841), navigateur et armateur américain ;
 Elle Fanning (1998-), actrice américaine ;
 Jim Fanning (1927-2015), joueur et manager de baseball ;
 Mick Fanning (1981-), surfeur australien ;
 Mike Fanning (1953-2022), joueur américain de football américain ;
 Shawn Fanning (1980-), informaticien américain.